

Niemcy 
 Erdmannsdorf – dzielnica Augustusburga

Osoby 
 Heinrich Ludwig von Erdmannsdorf – niemiecki polityk
 Heinrich Otto von Erdmannsdorf – niemiecki polityk

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Mysłakowice

Zobacz też 
 Erdmannsdorff
 Lippersdorf-Erdmannsdorf